Johan Garmann kan henvise til flere personer:

 Johan Garmann (1583-1651) – dansk borgmester og norsk købmand, kaldet Johan Garmann den Ældre
 Johan Garmann (1610-1673) – dansk-norsk embeds- og købmand, kaldet Johan Garmann den Yngre
 Johan Garmann (1717-1768) – norsk embedsmand og godsejer
 Johan Garmann (1780-1815) – norsk præst og stortingsmand